Xavier Pascual i Vives (Gavà, 1972), ex-entrenador de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona
 Xavier Pascual i Fuertes, Pasqui, (Barcelona, 1968), entrenador de la Secció d'handbol del Futbol Club Barcelona